Le jiao (角, jiǎo) est une sous-unité () du yuan (元, 圆) ;
 Un vase jiao est un vase tripode, à libation, dans la Chine de l'âge du bronze, et assez semblable du jue, sans les deux "pics" dressés au pied du bec verseur. Il comportait un couvercle.
 Jue ou jiao (角宿) est une loge lunaire de l'astronomie chinoise ;
 Le district de Jiao (郊区) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le district de Jiao (郊区) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine.

Homonymie de toponyme